Семёновка — топоним:

Населённые пункты

Азербайджан 
 Семёновка — прежнее название села Гызылкенд Имишлинского района.

Армения 
 Семёновка — село в марзе Гегаркуник.

Белоруссия 
 Семёновка — деревня Гомельского района Гомельской области.
 Семёновка — деревня Кормянского района Гомельской области.
 Семёновка — деревня Речицкого района Гомельской области.
 Семёновка — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
Семёновка — прежнее, до 1924 года, название деревни Калинино  Буда-Кошелевского района Гомельской области.

Казахстан 
Семёновка — прежнее, до 2018 года, название села Караменды батыра в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Семёновка — прежнее, до 2011 года, название села Карабас в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Семёновка — прежнее, до 1999 года, название села Кобыкол в Нуринском районе Карагандинской области.
 Семёновка — прежнее, до 2018 года, название села Костомар в Костанайском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Семёновка — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Семёновка — село в Хынчештском районе.
 Семёновка — село в Штефан-Водском районе.

Россия 
Алтайский край
Семёновка — посёлок в Краснощёковском районе.
 Семёновка — село в Кулундинском районе.
 Семёновка — село в Славгородском районе.
 Семёновка — посёлок в Третьяковском районе.

Амурская область
 Семёновка — село в Бурейском районе.
 Семёновка — село в Свободненском районе.

Башкортостан
 Семёновка — деревня в Мелеузовском районе.
 Семёновка — село в Чишминском районе.

Брянская область
 Семёновка — посёлок в Выгоничском районе.
 Семёновка — деревня в Карачевском районе.
 Семёновка — посёлок в Мглинском районе.
 Семёновка — деревня в Рогнединском районе.
 Семёновка — деревня в Севском районе.

Бурятия
 Семёновка — село в Кяхтинском районе.

Волгоградская область
 Семёновка — село в Дубовском районе.
 Семёновка — село в Камышинском районе.
 Семёновка — село в Киквидзенском районе.

Воронежская область
 Семёновка — село в Верхнехавском районе.
 Семёновка — село в Калачеевском районе.

Краснодарский край
 Семёновка — хутор в Кущёвском районе.
 Семёновка — село в составе города Сочи.
 Семёновка — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Калужская область
 Семеновка — село в Перемышльском районе.

Крым
 Семёновка — село в Ленинском районе.
 Семёновка — бывшее село в Первомайском районе.

Курская область
 Семёновка — деревня в Касторенском районе.
 Семёновка — деревня в Конышёвском районе.
 Семёновка — деревня в Лебяженском сельсовете Курского района.
 Семёновка — деревня в Щетинском сельсовете Курского района.
 Семёновка — деревня в Льговском районе.
 Семёновка — село в Обоянском районе.
 Семёновка — деревня в Солнцевском районе.
 Семёновка — деревня в Солнцевском районе.
 Семёновка — село в Суджанском районе.
 Семёновка — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область
 Семёновка — деревня в Воловском районе, в составe Набережанского сельсовета.
 Семёновка — до 1925 года название села Плеханово в Грязинском районе.

Марий Эл
 Семёновка — село в городском округе Йошкар-Ола.
 Семёновка — деревня в Звениговском районе.
 Семёновка — деревня в Мари-Турекском районе.
 Семёновка — деревня в Советском районе.

 Мордовия
 Семёновка — деревня в Инсарском районе.
Семёновка — посёлок в Ичалковском районе, упразднён в 2007 году .
Нижегородская область
 Семёновка — село в Краснооктябрьском районе.

Омская область
 Семёновка — село в Знаменском районе.
 Семёновка — деревня в Калачинском районе.

Оренбургская область
 Семёновка — село в Курманаевском районе.
 Семёновка — село в Пономарёвском районе.

Приморский край

 Семёновка — до 1938 года название города Арсеньев.

 Псковская область
 Семёновка — деревня в Невельском районе.

Ростовская область
 Семеновка — хутор в Кашарском районе.
 Семеновка — хутор в Милютинском районе.
 Семеновка — хутор в Морозовском районе.

Самарская область

 Семёновка — село в Кинель-Черкасском районе.
 Семёновка — село в Нефтегорском районе.
 Семёновка — посёлок, городской округ Новокуйбышевск.

Саратовская область
 Семёновка — село, Аркадакский район.
 Семёновка — село, Краснопартизанский район.
 Семёновка — село, Марксовский район.
 Семёновка — село, Фёдоровский район.

Смоленская область
 Семёновка — деревня в Демидовском районе.
 Семеновка — деревня в Ершичском районе.
 Семёновка — деревня в Рославльском районе.

Ставропольский край
 Семёновка — посёлок в Георгиевском районе.

 Тамбовская область
 Семёновка — село в Инжавинском районе.
 Семёновка — село в Петровском районе.
 Семёновка — село в Ржаксинском районе.
 Семёновка — село в Токарёвском районе.

Томская область
 Семёновка — село в Зырянском районе.

Тульская область
 Семёновка — деревня в Ленинском районе.

Ульяновская область
 Семёновка — деревня в Ульяновском районе.

Ярославская область
 Семёновка — деревня в Брейтовском районе.
 Семёновка — деревня в Переславском районе.

Украина 
Винницкая область
 Семёновка — село в Шаргородском районе.

Днепропетровская область
 Семёновка — село, Криничанский район
 Семёновка — село, Пятихатский район
 Семёновка — село, Томаковский район
 Семёновка — село, Царичанский район

Донецкая область
 Семёновка — село, Краматорский городской совет
 Семёновка — село, Ясиноватский район

Житомирская область
 Семёновка — село, Бердичевский район
 Семёновка — село, Коростышевский район
 Семёновка — село, Любарский район

Запорожская область
 Семёновка — село, Мелитопольский район
 Семёновка — село, Пологовский район

Ивано-Франковская область
 Семёновка — село, Городенковский район

Киевская область
 Семёновка — село, Барышевский район
 Семёновка — село, Обуховский район

Кировоградская область
 Семёновка — село, Компанеевский район

Львовская область
 Семёновка — село, Пустомытовский район

Николаевская область
 Семёновка — село, Кривоозерский район
 Семёновка — село, Арбузинский район
 Семёновка — село, Березнеговатский район
 Семёновка — село, Еланецкий район
Одесская область
 Семёновка — село, Белгород-Днестровский район
 Семёновка — село, Кодымский район

Полтавская область
 Семеновка — село, Великобагачанский район
 Семёновка — посёлок городского типа, Семёновский район
Семёновка — до 1920-х г. название села Семьяновка в Полтавском районе.

Сумская область
 Семёновка — село, Глуховский район
 Семёновка — село, Лебединский район
 Семёновка — село, Липоводолинский район

Харьковская область
 Семеновка — село, Близнюковский район
 Семеновка — село, Дергачёвский район
 Семеновка — село, Зачепиловский район
 Семеновка — село, Изюмский район
 Семеновка — село, Первомайский район
 Семеновка — село, Шевченковский район

Херсонская область
 Семёновка — село, Каховский район

Черкасская область
 Семёновка — село, Лысянский район

Черниговская область
 Семёновка — село, Корюковский район
 Семёновка — город, Семёновский район

Реки 
 Семёновка — река в Красноармейском районе Саратовской области (исток) и Камышинском районе Волгоградской области
 Семеновка — река в Кировской области.
 Семёновка — название реки Леуза в Башкортостане в её верхнем течении.
 Семёновка — река в Ростовской области, приток реки Чёрной.

См. также 
 Новая Семёновка
 Старая Семёновка
 Червоная Семёновка
 Братско-Семёновка
 Верхняя Семёновка

 Семеново
 Семён
 Семёнов
 Семёновская
 Семёновский
 Семёновское
 Семёновка 1-я
 Семёновка 2-я
 Ржаксо-Семёновка